Prva liga Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (također i pod nazivom Premijer liga NS BiH) je svoje posljednje izdanje imala u sezoni 1999./2000. 
Prvakom je postala momčad Jedinstva iz Bihaća. Po završetku sezone 5 najboljih momčadi iz lige s tri najbolje momčadi iz 1. lige Herceg-Bosne je igralo doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine, te za plasman u Ligu prvaka i Kup UEFA. Prva liga NS Bosne i Hercegovine i Prva liga Herceg-Bosne su se potom ujedinile u zajedničko natjecanje na razini Federacije BiH - Premijer ligu Federacije BiH u koju se plasiralo 11 klubova iz 1. lige NS BiH.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 sportsport.ba, Prva liga NS BiH 1999./2000. i doigravanje za prvaka F BiH 2000.
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1999./00.
 claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovina - 1. rang 1994. - 2000. 
 bihsoccer.com, ''Premier liga BiH i prvenstvo BiH 1999./2000. , pristupljeno 13. lipnja 2018. 

 

1999-00
 NS 1